El término El Pantano puede referirse a:

Divisiones administrativas
  Panamá
 El Pantano, corregimiento del distrito Santa Fe, en la provincia de Veraguas;

Miscelánea
 El pantano, serie de televisión española producida por BocaBoca, y emitida por Antena 3 en el año 2003.
 El Pantano, episodio de Avatar: la leyenda de Aang;